Parc Nacional de Yellowstone, Primer parc nacional del món, a ponent dels Estats Units 
 Riu Yellowstone, afluent del riu Missouri